

Geografia 
 Medeiros – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione dell'Oeste de Minas e della microregione di Piumhi

Persone 
 Alexssander Medeiros de Azeredo (1990) – calciatore brasiliano
 Ayrton Lucas Dantas de Medeiros (1997) – calciatore brasiliano
 Diego Medeiros (1993) – calciatore brasiliano
 Eduardo de Medeiros (1923) – ex pentatleta brasiliano
 Elli Medeiros (1956) – cantante e attrice uruguaiana
 Etiene Medeiros (1991) – nuotatrice brasiliana
 Flávio Medeiros da Silva (1996) – calciatore brasiliano 
 Glenn Medeiros (1970) – cantautore statunitense di origine portoghese e nativo delle Hawaii
 Humberto Sousa Medeiros (1915-1983) – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese
 Iuri Medeiros (1994) – calciatore portoghese
 Maria de Medeiros (1965) – attrice e regista portoghese
 Martha Medeiros (1961) – giornalista e scrittrice brasiliana
 Mílton Medeiros (1927-2008) – calciatore brasiliano
 Poliana Barbosa Medeiros (1991) – calciatrice brasiliana
 Raúl Medeiros (1975) – ex calciatore boliviano
 Yancy Medeiros (1987) – lottatore di arti marziali miste statunitense